Кубок Английской футбольной лиги 2016/2017 () — 57-й розыгрыш Кубка Футбольной лиги. В нём принимало участие 92 команды, представляющие Премьер-лигу и Футбольную лигу. Турнир начался 8 августа 2016 года и завершился 26 февраля 2017 года. Победителем турнира стал «Манчестер Юнайтед» обыгравший в финале «Саутгемптон» со счётом 3:2. В этом сезоне у Кубка лиги нет официального спонсора после прекращения контракта с Capital One. Турнир отныне известен как EFL Cup (Кубок Английской футбольной лиги) вслед за переименованием Футбольной лиги в Английскую футбольную лигу (EFL).

Победитель турнира получил путёвку в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА.

Формат 
В турнире принимают участие команды, представляющие Премьер-лигу и Футбольную лигу. Турнир состоит из семи раундов. Клубы, квалифицировавшиемся в еврокубки по итогам предыдущего сезона, начинают своё участие в турнире с третьего раунда, остальные клубы Премьер-лиги — со второго раунда, а клубы Футбольной лиги — с первого раунда.

Участники 
В турнире принимают участие 92 команды, представляющие Премьер-лигу, Чемпионшип, Первую лигу и Вторую лигу.

Распределение команд 
К третьему раунду в турнире остаётся 32 команды. В первом раунде в турнире участвуют 70 из 72 команд Футбольной лиги. Во втором раунде в борьбу вступают 13 клубов Премьер-лиги и два лучших клуба Чемпионшипа (в данном сезоне это «Ньюкасл Юнайтед» и «Норвич Сити»). В третьем раунде в турнир вступают клубы Премьер-лиги, участвующие в еврокубках («Арсенал», «Вест Хэм Юнайтед», «Лестер Сити», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм Хотспур»).

Даты матчей и жеребьёвок 
График матчей и жеребьёвок представлен ниже.

Первый раунд 
В первом раунде приняли участие 70 клубов: 24 команды из Второй лиги (4-й дивизион), 24 команды из Первой лиги (3-й дивизион), и 22 команды из Чемпионшипа (2-й дивизион). Жеребьёвка матчей турнира прошла в соответствии с географическим расположением команд, с учётом из положения «на севере» или «на юге».

Матчи 

Note: The numbers in parentheses are the tier for the team during the 2016–17 season.

Второй раунд 
Во втором раунде Кубка Футбольной лиги сыграли 50 команд: 35 победителей первого раунда и 15 новых команд (13 из Премьер-лиги и 2 из Чемпионшипа). Жеребьёвка матчей второго раунда состоялась 10 августа 2016 года.

Третий раунд 
В третьем раунде Кубка Футбольной лиги сыграли 32 команды, включая 25 победителей второго раунда и 7 команд Премьер-лиги, завоевавших по итогам предыдущего сезона места в еврокубках.

Матчи прошли 20 и 21 сентября 2016 года.

Четвёртый раунд 
В четвёртом раунде приняли участие 16 клубов, одержавших победы в 3-м раунде.

Матчи состоялись 25 и 26 октября.

Пятый раунд 
В пятом раунде примут участие восемь клубов, одержавших победы в четвёртом раунде.

Матчи состоялись 29 и 30 ноября.

Полуфиналы 
В полуфиналах примут участие четыре клуба, одержавших победы в пятом раунде.

Первые матчи пройдут 10 января, а ответные 24 января 2017 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финал Кубка Футбольной лиги прошёл 26 февраля 2017 года на лондонском стадионе «Уэмбли».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2016
Англия
Кубок лиги